Пелагий (, от гръцки πέλαγος pelagos‚ Океан‘, „Мъж от морето“) може да се отнася за:

 Пелагий от Констанца († 282/284), светец
 Пелагий († ок. 418/420), теолог, основател на учението Пелагинизъм/Пелагианство
 Пелагий I, римски папа (556 – 561)
 Пелагий II, римски папа (579 – 590)
 Пелайо (лат. Pelagius) († 737), 1. крал на Астурия (718 – 737)
 Пелагий Кордовски († 925/926), християнски мъченик
 Пелагий от Албано († 1230), испански кардинал
 Алварус Пелагий († 1352), францисканец и епископ на Силвес (Португалия).
 Пелагий († 1353), францисканец и испански епископ на Овиедо

Вижте също 
 Пелагия
 Манастир Пелагия